Žbirka steht für:

 Miroslav Žbirka (1952–2021), slowakischer Popsänger und Komponist
 (5895) Žbirka, Asteroid des Hauptgürtels